Uleobryum är ett släkte av bladmossor. Uleobryum ingår i familjen Pottiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Uleobryum